Юксовская во́лость — волость в составе Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Ключинская (Конец).

В состав волости входили сельские общества, включающие 60 деревень:
 Гоморовическое общество
 Гонгинское общество
 Юксовское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 3229 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 3905 человек. В волости насчитывалось 662 лошади, 1026 коров и 1469 голов прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. 

В настоящее время территория Юксовской волости относится в основном к Подпорожскому району Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год 
 Юксовская волость 

Волости Лодейнопольского уезда
Подпорожский район